Az 1999-es UNCAF-nemzetek kupája volt a torna ötödik kiírása. A torna selejtezőként szolgált a 2000-es CONCACAF-aranykupára, ahová Costa Rica, Guatemala és Honduras kvalifikálta magát. Salvador még további pótselejtezőket volt kénytelen játszani, ahol végül csoportutolsó lett, így nem jutott ki.

Keretek

Csoportmérkőzések

A csoport

B csoport

Második csoportkör

A torna álomcsapata 

Kapusok:
  Wilmer Cruz
  Erick Lonnis

Hátvédek:
  Jervis Drummond
  Julio Girón
  José Hernández
  Ninrod Medina
  Erick Miranda
  Milton Reyes

Középpályások:
  Jorge Caballero
  Jeaustin Campos
  Robel Benárdez
  Rolando Fonseca
  Guillermo García
  Christian Santamaría

Csatárok:
  Milton Nunez
  Carlos Pavón
  José Ramírez
  Jorge Rodas

UNCAF-nemzetek kupája
UNCAF